Воинские похороны, (разг. военные похороны) — особый ритуал погребения (похороны) военнослужащих и (или) верховного главнокомандующего вооружёнными силами государства, а также выдающихся государственных деятелей и деятелей культуры, осуществляемый с отданием воинских почестей.

2.7. Похороны и их виды
…
2.7.4. ВОИНСКИЕ ПОХОРОНЫ: церемония проведения похорон военнослужащих в соответствии с ритуалом, установленным Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.
…

В России

Имперского периода 

В России Имперского периода ритуал погребения (чинопоследования), то есть воинские похороны, имели строгий порядок для того или иного человека, в соответствии с его чином, для военнослужащих в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил России  похороны военнослужащего или военнообязанного отличались от общегражданских похорон, главным образом, отданием в их ходе чинопоследования и воинских почестей.

К воинским почестям относились:
 назначение почётного эскорта и почётного караула;
 парадная и парадно-выходная формы одежды официальных участников мероприятия;
 применение государственной и воинской символики;
 склонение и приспускание госфлага;
 склонение и приспускание атрибутов государственной и воинской символики;
 прикрепление к крышке гроба форменного головного убора, орденских лент и холодного оружия;
 покрытие гроба флагом, соответствующим чину (статусу) усопшего;
 применение в качестве катафалка тягача с орудийным лафетом (для похорон лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед государством);
 производство салюта личным оружием состава караула;
 производство салюта из стрелкового оружия состава караула;
 производство артиллерийского салюта;
 прохождение формирований войск (сил) торжественным маршем;
 специальное место погребения.

Современного периода 

В Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС России) церемония военных похорон регулируется Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации (УГиКС ВС России) Глава 12 (статьи № 381—404).

Воинские почести отдаются при погребении:
 погибших при защите Отечества;
 военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), погибших в период прохождения военной службы (военных сборов) или умерших в этот период в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания;
 граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы;
 участников войны;
 участников боевых действий;
 ветеранов военной службы;
 лиц, занимавших государственные должности Российской Федерации,
 а также граждан, имевших особые заслуги перед государством.

При погребении назначается Почётный эскорт в составе от отделения до роты, а также почётный караул к гробу, военный оркестр и наряд на погребение. К месту захоронения гроб перевозится либо на автомобиле, а в особых случаях — по решению начальника гарнизона — лафете орудия.

Крышка гроба укрывается полотнищем Государственного флага Российской Федерации. На крышке гроба прикрепляется головной убор, а при погребении офицеров (мичманов) Военно-Морского Флота, кроме того, — скрещенные кортик и ножны.

При выносе гроба из здания впереди идет военнослужащий с портретом покойного, за ним на дистанции двух — трех шагов один за другим идут военнослужащие с венками, за ними на той же дистанции — военнослужащие с орденами и медалями покойного в порядке статута (старшинства) орденов, затем следуют военнослужащие с гробом, лица, сопровождающие покойного, и почётный караул.

В момент выноса гроба с телом покойного начальник почётного эскорта командует: «СМИРНО» (если эскорт вооружен карабинами — «СМИРНО, на кра-УЛ») — и прикладывает руку к головному убору. Все находящиеся в строю военнослужащие поворачивают голову в сторону гроба. Военный оркестр (сигналист-барабанщик) исполняет «Коль славен».

Перед опусканием гроба с телом покойного в могилу открывается траурный митинг. После окончания траурного митинга военный оркестр (сигналист-барабанщик) исполняет траурную музыку (траурный марш). При опускании гроба Государственный флаг Российской Федерации склоняется, почётный эскорт отдает те же почести покойному, что и при выносе гроба. Назначенное из состава почётного эскорта подразделение производит салют тремя залпами холостыми патронами, причем, если в строю рота, стреляет один взвод, если в строю взвод или отделение, стреляет все подразделение.

В отдельных случаях по особому указанию может производиться артиллерийский салют. С первым залпом салюта военный оркестр (сигналист-барабанщик) начинает исполнять «Коль славен» (традиционно исполняется Государственный гимн России). По традиции по окончании Гимна войска, если позволяет место, под оркестр проходят мимо могилы.

В других государствах 

 При организации государственных похорон в США с 1938 года применяется пролёт боевых самолётов в построении «Missing man» (букв. — недостающий человек): от чёткого строя самолётов отделяется один и резко уходит вверх. Воинские почести оказываются только военнослужащим и верховному главнокомандующему. Кроме того, в США именно орудийные передки, а не лафеты, используются для похорон генералов и крупных государственных деятелей.
 В Великобритании почётный эскорт движется с карабинами прикладом вверх.
 В Индонезии воинские почести оказывают исключительно военнослужащим, при этом оркестр не используется.

См. также 
 Похороны Сталина
 Смерть и похороны Бориса Ельцина
 Эпоха пышных похорон
 Женевская конвенция об обращении с военнопленными (1949 год)
 Государственные похороны

Примечания

Литература 
 Свод правил для парадов, торжественных встреч и нарядов войск на погребение, , 1886 год.
 Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил СССР (УГиКС ВС СССР), Воениздат, Москва (М.), 1977 год.
 Указ Президента Российской Федерации, от 10 ноября 2007 года, № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации (УВС ВС России), Воениздат, , 1993 год, (статьи № 381—404).
 Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации (УГиКС ВС России), ВИ, М., 1993 год, Часть третья. Проведение гарнизонных мероприятий с участием войск, Глава 12. Отдание воинских почестей.
 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения.» ГОСТ Р 53107‑2008 (утверждённые Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 516‑ст).

Ссылки 

 Отдание воинских почестей при погребении военнослужащих. 

Воинские ритуалы
Виды похорон